— манга, написанная и иллюстрированная Микагэ Тихаей. Выпускалась в журнале Manga Time Kirara Forward издательства Houbunsha с июля 2007 по февраль 2008 года. Единственный танкобон был выпущен также в феврале 2008 года. В сентябре 2010 года было объявлено о запуске в производство аниме по сюжету манги, OVA вышла 15 февраля 2012 года.

Сюжет 
Сюжет рассказывает о приключениях пятиклассницы Тамаки Какэгавы, чей отец является исследователем пингвинов. Постоянно находившейся среди этих животных девочке они надоедают, и тогда отец решает снова вернуть к ним её интерес, создав человека-пингвина Минори.

Примечания

Ссылки 
 Аниме Minori Scramble! на сайте студии Ufotable.
 В базах данных

Манга 2007 года
Аниме и манга о животных